Лики смерти  (), иногда Следы смерти — американский direct-to-video, Z movie мондо-фильм, вышедший 20 апреля 1993 года. Содержит в себе видеоматериалы, изображающие различные сцены фальшивых смертей и реальные сцены насилия.

В отличие от раннего фильма Лица смерти (1979), который состоит из сцен ненастоящих постановочных смертей, Лики смерти, главным образом, состоит из реальных кадров несчастных случаев, а также нелицензированных и публичных кадров из других фильмов. Фильм запрещён в Великобритании Британским советом по классификации фильмов как фильм, не имеющий «журналистского, образовательного или другого оправдывающего показ контекста» (). Режиссёр, сценарист и голос за кадром — Дэймон Фокс. После релиза первой части вышло четыре сиквела. Первый сиквел, Лики смерти 2 (), вышел в следующем, 1994 году. Затем последовал фильм Лики смерти 3 () (1995), Лики смерти 4: Воскресшие (Traces of Death IV: Resurrected) (1996) и Лики смерти 5 () (2000).

Сцены 
Среди сцен в фильме присутствуют:
 Сцена самоубийства Бадда Дуайера на пресс-конференции.
 Сцена смерти актёра Вика Морроу в результате несчастного случая на съёмках фильма «Сумеречная зона» (которые также можно увидеть в фильме Лики смерти 2 в качестве бонуса на DVD).
 Взрывы на Маркале в Сараево, в которых погибли 68 человек.
 Убийство Маризы Мартин в 1993 году.
 Попытка самоубийства Терри Россленда в 1989 году.
 Полицейская погоня за Филлипом Хатчинсоном, которого застрелил полицейский при попытке задержания.
 Убийство Гари Плаучем Джеффа Доусе, насильника своего сына (также можно увидеть в фильме Лики смерти 2).
 Смерть Карла Валленды (также можно увидеть в фильме Лики смерти 2).
 Самоубийство Дэниела Джонса (также можно увидеть в фильме Лики смерти 5).

Другие материалы, включённые в фильм: монтаж смертей детей, велосипедист, раздавленный упавшим на него автобусом, кадры, где человека съедает лев на глазах его семьи (взятые из мондо-фильма 1975 года Дикий человек — дикий зверь).

Начиная с фильма Лики смерти 2, в фильме используется дэт-метал- и грайндкор-музыка. Оригинальный фильм Лики смерти в основном включает в себя композиции из жуткой клавишной музыки.

Серия фильмов Лики смерти выпускается Даррином Дамаджем, главой компании Brain Damage Films, которая специализируется, главным образом, на выпуске низкобюджетных независимых хоррор-фильмов, таких как Глаз стервятника (), Странное случается на закате и Terror Toons.

Ссылки 
 Официальная страница фильма на сайте BrainDamageFilms.com

Фильмы США 1993 года
Псевдодокументальные фильмы
Документальные фильмы США
Фильмы ужасов США
Эксплуатационное кино
Фильмы в жанре сплэттер
Фильмы ужасов 1993 года
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Документальные фильмы 1993 года